Emparejamiento es un término que puede estar referido o vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Matemática 
 Algoritmo de Emparejamiento de Edmonds, algoritmo de teoría de grafos, para construir emparejamientos máximos.
 Emparejamiento (teoría de grafos), dado un grafo G, un emparejamiento o apareamiento M en G es un conjunto de aristas no adyacentes entre sí.
  Emparejamiento (en matemática y específicamente en álgebra lineal), concepto teórico con aplicaciones prácticas en el área de la criptografía.
 Teoría de búsqueda y emparejamiento (en inglés 'matching theory'), marco matemático que intenta describir la formación de relaciones de beneficio mutuo a lo largo del tiempo.

Comportamiento humano 
 Emparejamiento selectivo, tendencia de un sujeto a emparejarse con otros individuos que se asemejan a él en algún aspecto.

Ciencias sociales 
 Emparejamiento óptimo, método de análisis secuencial utilizado en ciencias sociales, para evaluar la similitud de arreglos ordenados de símbolos que normalmente representan una secuencia temporal ordenada de los estados socioeconómicos.

Criptografía 
 Criptografía basada en emparejamientos, uso de una pareja de elementos de dos grupos criptográficos con un tercero, para así construir un sistema criptográfico.

Biología 
 Emparejamiento o apareamiento, emparejamiento de organismos de sexo opuesto o hermafroditas, usualmente con fines de reproducción sexual.